El término Carnage puede hacer referencia a:
 a Carnage, DJ y productor guatemalteco orientado al género trap;
 a Carnage (cómic), personaje de Marvel Comics;
 a Carnage (grupo musical), un grupo de death metal;
 a Carnage, película de Roman Polanski estrenada en 2011.